Валентин Пивоваров:
 Пивоваров, Валентин Васильевич (1921—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пивоваров, Валентин Михайлович (род. 1948) — украинский оперный певец, народный артист УССР.
 Пивоваров, Валентин Николаевич (род. 1935) — советский военачальник, первый заместитель начальника штаба Московского военного округа, генерал-майор.